Eusébio (Ceará), stad in de Braziliaanse staat Ceará
Eusébio (voetballer) (1942-2014), Portugees voetballer